Чемпионат Франции по фигурному катанию 2012 () — внутреннее французское соревнование по фигурному катанию сезона 2011—2012. Результаты национального первенства являются важным критерием для определения состава французской сборной на чемпионаты Европы и мира сезона 2011—2012.

Спортсмены соревновались в категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. Также, на этом турнире прошли соревнования и по синхронному фигурному катанию.

Чемпионат прошёл с 16 по 18 декабря 2011 года в городе Даммари-ле-Ли.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Примечания

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации
 Официальный сайт чемпионата  

Чемпионаты Франции по фигурному катанию
2011 год в фигурном катании
Спорт во Франции в 2011 году
Фигурное катание в сезоне 2011/2012
Декабрь 2011 года